Nueva Italia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Italia de Ruiz, ort, Michoacán de Ocampo, Múgica, 
 Nueva Italia, Veracruz, ort, Martínez de la Torre, 

Robotskapade Mexikoförgreningar